— один из 23 специальных районов Токио. Экономический и политический центр Токио и всей Японии, сердце Большого Токио. Именно здесь расположены императорский дворец (занимает 12 % всей территории района), здание парламента, различные министерства и высшие судебные инстанции, многие посольства и консульства. Также здесь находится значительная часть токийских достопримечательностей: Ниппон Будокан, храм Ясукуни, станция Токио, Токийский международный форум. Граничит с районами Тюо на востоке, Минато на юге, Синдзюку на западе, Бункё и Тайто на севере.

 По населённости Тиёда занимает последнее место среди всех специальных районов Токио, однако в дневное время количество людей в районе может превышать 1 млн человек. В 2003 году количество родившихся составило 274 человека, умерших — 356.

Название района происходит от названия старого замка Тиёда, известного также как замок Эдо. Замок располагался в центре современного района Тиёда и являлся резиденцией правительства Японии (сёгуната) в период Эдо (1600—1867). В 1878 году правительство разделило Токио на 15 районов. В 1947 году, когда количество районов в Токио достигло 35, районы  и  были объединены, чтобы сформировать город (район) Тиёда.

Правительственные учреждения сконцентрированы в основном на юге района, в кварталах  и . Ключевые офисы и коммерция располагаются на северо-востоке, в кварталах  и . На севере расположен бывший район Канда, известный наличием большого количества университетов и книжных лавок, а также всемирно известным кварталом электроники .

Как и другие специальные районы Токио, Тиёда имеет статус города. Это означает, что жители района непосредственно выбирают мэра и членов местного совета, которые занимаются практически всеми аспектами муниципальной организации в сфере их юрисдикции. Однако, — для обеспечения согласованности между районами, — некоторые организационные работы могут осуществляться напрямую Токийским правительством.

Некоторая статистика 
Экономика
Общее число бизнес-учреждений — 36 233, общее число сотрудников — 888 149 (на 1 октября 2001 года).
Застройка
6572 здания, высотой в четыре и более этажей (на 31 декабря 2001 года).
Образование
На 1 мая 2003 года в районе насчитывалось восемь начальных (2647 учащихся) и пять средних школ (1123 учащихся).

Основные кварталы

Достопримечательности 

В Тиёда расположены некоторые из самых высоких зданий Токио: 43-этажный «Гран Токио Норт Тауэр» (205 м), 42-этажный «Гран Токио Саут Тауэр» (205 м), 38-этажный «Син-Маруноути Билдинг» (198 м), 44-этажный «Санно Парк Тауэр» (195 м), 37-этажный «Джи-Эй Билдинг» (180 м), 30-этажный «Касумигасэки Билдинг» (156 м), 32-этажный «Мидзухо Бэнк» (143 м).

Экономика 

В Тиёда базируются корпорации «Джапан Пост Холдингс» (почтовые и финансовые услуги), «Мицубиси Ю-Эф-Джи Файнэншл Груп», «Мидзухо Файнэншл Груп», «Сумитомо Мицуи Файнэншл Груп», «Бэнк оф Токио-Мицубиси Ю-Эф-Джи», «Мидзухо Бэнк», «Мидзухо Корпорейт Бэнк», «Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корп», «Синсэй Бэнк», «Аодзора Бэнк», «Джапан Пост Бэнк», «Девелопмент Бэнк оф Джапан», «Номура Траст энд Бэнкинг», «Дайва Секьюритиз Груп», «Мацуи Секьюритиз», «Мидзухо Секьюритиз», «Никко Ситигруп» (финансы), «Токио Марин Холдингс», «Токио Марин энд Нитидо Файр Иншуренс», «Дайити Лайф», «Мэйдзи Ясуда Лайф», «Асахи Лайф», «Фукоку Лайф» и «Мицуи Лайф» (страхование), «Мицубиси Корп», «Мицуи энд Ко», «Марубэни» (торговля), «Севен энд Ай Холдингс», «Токёдо Сётэн», «Тёкиёдо Сётэн» (розничная торговля), «Ниппон Телеграф энд Телефон» или «Эн-Ти-Ти», «Эн-Ти-Ти ДоКоМо», «Эн-Ти-Ти Коммуникейшнс» и «Ка-Ди-Ди-Ай» (телекоммуникации), «Токио Электрик Пауэр» (энергетика), «Ниппон Стил» и «Джи-Эф-И Холдингс» (металлургия), «Мицубиси Эстейт» (недвижимость), «Нью Отани» и «Империал Отель» (гостиничная сеть), «Тоа Констракшн» и «Маэда» (строительство), «Никкэн Секкэй» (архитектура), «Мицубиси Материалс» (стройматериалы), «Асахи Гласс» (стекло и керамика), «Ниппон Ойл энд Энерджи» и «Идэмицу Косан» (нефтегазовая и нефтехимическая промышленность), «Син-Эцу Кэмикл», «Асахи Касэй», «Мицубиси Гэс Кэмикл» (химическая промышленность), «Оцука Фармасьютикал» (фармацевтика), «Хитати», «Мицубиси Электрик», «Коника Минольта» и «Адвантест» (электроника и электротехника), «Ориент» (часы), «YKK» (застёжки-молнии), «Киосё» (радиоуправляемые модели и игрушки), «Ниппон Сюйсан Кайся», «Ямадзаки Бейкинг» и «Калби Фудс» (пищевые продукты), «Джапан Фрайт Рейлвэй» (грузовые железнодорожные перевозки), «Ниппон Юсэн» (судоходство), «Ниппон Бродкастинг Систем» (телевидение), «Токио Эф-Эм» (радио), «Тохо» (кино, театр и музыка), «Ви-Эй-Пи» (телевидение, анимация и музыка), «Сони Мюзик Джапан» (музыкальный бизнес), «Майнити симбун», «Ёмиури симбун», «Санкэй симбун», «Нихон Кэйдзай Симбун» (газеты и журналы), «Хитоцубаси Груп», «Иванами Сётэн», «Сёгакукан», «Хакусэнся», «Сёдэнся», «Сюэйся», «Бунгэйсундзю», «Сёбунся», «Юсио», «Асукасинся» и «Хаякава» (издательское дело), «Тэкмо», «Креатурес», «Эйч-Эй-Эл Лэборатори» и «Датам Полистар» (видеоигры), «Нагасима Оно энд Цунэмацу» (юридические услуги), а также токийские офисы компаний «Мазда» и «Хитати Макселл».

Также в Тиёда находятся офисы многих иностранных корпораций, в том числе «Дойче Банк», «Ситибэнк», «Бэнк оф Америка», «ДжиПиМорган Чейз», «БэнкБостон», «Меллон Файнэншл», «Ройал Бэнк оф Скотленд Груп», «Стэндард Чартеред», «Интеса Санпаоло», «Рабобанк», «Байерише Ландесбанк», «Юнайтед Оверсиз Бэнк», «Бэнк оф Индия», «Бэнк Негара Индонезия», «Блумберг», «Доу Джонс», «Дюпон», «Саноко», «Алтриа Груп», «Эсти Лаудер», «Бритиш Телеком», «Америкен Мегатрендс», «ПрайсуотерхаусКупер», «KPMG», «Делойтт», «Бейн энд Компани», «Бейкер энд Макензи», «Свисс Интернэшнл Эйр Лайнз», «Аэромехико», «Гаруда Индонезия». В районе расположены торговые центры и универмаги «Даймару», «Сэйбу», «Ханкю», «Маруи», «Атре», «Бик Камера», а также исследовательские институты «Мицубиси» и «Номура», студии «Нихон Ти-Ви», фабрика спортивного кимоно «Токайдо».

Примечания

Галерея 

Районы Токио